Fordham Road (Concourse Line), een station van de metro van New York aan de Concourse Line in The Bronx
 Fordham Road (Jerome Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Jerome Avenue Line